Тарасий Глушицкий (ум. 1440) — игумен и преподобный Русской православной церкви.

День памяти святого:  и в 3-е воскресение по Пятидесятнице в Соборе Вологодских святых.

Биография 
О детстве и мирской жизни Тарасия сведений практически не сохранилось, да и последующие биографические данные о нём очень скудны и отрывочны.

Известно, что сперва он был игуменом Пермской обители, обустроенной святителем Стефаном Пермским, но оставил руководство и отправился в Дионисиев Глушицкий Покровский монастырь к преподобному Дионисию Глушицкому, чтобы жить там под его наставничеством.

Принятый Дионисием, Тарасий прожил с ним около десяти лет; он стяжал дар умиления и непрестанный плач; вёл строгую подвижническую жизнь.

Тарасий Глушицкий скончался в 1440 году уже при святом игумене Амфилохии Глушицком; мощи его были упокоены под спудом в Глушицком монастыре.

Память преподобного Тарасия чтится в Русской православной церкви ; служба установлена общая со всеми преподобными Глушицкого монастыря и отправляется по древней рукописной книге. Его поминают также в 3-ю неделю по Пятидесятнице в Соборе Вологодских святых.

Тропарь преподобным Амфилохию, Макарию, Тарасию и Феодосию Глушицким гласит: «Свети́льники све́тлыя я́вльшеся,/ добро́ту земну́ю му́дренно оста́вльше,/ и идо́ша во вну́треннюю пусты́ню, Амфило́хие, Мака́рие, Тара́сие и Феодо́сие,/ смире́ние и вся́кую доброде́тель извы́кше,/ и обрето́ша безсме́ртие,/ посто́м и бде́нием и про́чим воздержа́нием себе́ принося́ще Христу́,/ и ны́не на Небесе́х Престо́лу Христо́ву предстои́те./ Моли́те, отцы́ Богому́дрии, Амфило́хие, Мака́рие, Тара́сие и Феодо́сие,/ умири́ти мир и спасти́ся душа́м пою́щих вас,/ и согреше́ний оставле́ние дарова́ти// чту́щим всечестну́ю па́мять ва́шу».

Примечания

Литература 
 
 Барсуков Н. «Источники русской агиографии»,  1882, стр. 542.
 Игнатий. «Краткие жизнеописания русских святых», ч. II, СПб. 1875, стр. 60—61.
 Толстой М. В. «Рассказы из истории русской церкви»,  1865, кн. 3, стр. 50—51.

 

Игумены Русской православной церкви
Преподобные Русской Церкви